Trevor Fahey (né le  à New Waterford, dans la province de la Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1961 avec les Royals de Guelph dans l'Association de hockey. Le , il est échangé aux Kings de Los Angeles par les Rangers de New York avec Jim Murray et de Ken Turlik en retour de Barclay Plager.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1961-1962 || Royals de Guelph || AHO ||26 ||3 ||2 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-1963 || Royals de Guelph || AHO ||39 ||26 ||17 ||43 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1963-1964 || Rangers de Kitchener || AHO ||35 ||17 ||11 ||28 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1964-1965 || Rangers de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1964-1965 || Rovers de New York || EHL ||72 ||30 ||25 ||55 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Rangers du Minnesota || CPHL ||67 ||13 ||9 ||22 ||4 ||6 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|1966-1967 || Knights d'Omaha || CPHL ||54 ||8 ||5 ||13 ||22 ||7 ||0 ||2 ||2 ||8
|- 
|1967-1968 || Toledo/Des Moines || LIH ||57 ||37 ||39 ||76 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Spurs de Denver || WHL ||5 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1968-1969 || Oak Leafs de Des Moines || LIH ||66 ||27 ||43 ||70 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970 || Oak Leafs de Des Moines || LIH ||12 ||4 ||7 ||11 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1969-1970||Komets de Fort Wayne || LIH ||55 ||21 ||26 ||47 ||10 ||3 ||1 ||1 ||2 ||5

| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en janvier 1944
Naissance dans le comté de Cap-Breton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Oak Leafs de Des Moines
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Attaquant de hockey sur glace